Nonville (Sekwana i Marna) – francuska gmina w regionie Île-de-France
 Nonville (Wogezy) – francuska gmina w regionie Lotaryngia